Michel Le Tellier kan syfta på:

* Michel Le Tellier (1603–1685), fransk statsman
 Michel Le Tellier (1643–1719), fransk jesuit